

Patronyme
 August Vermeylen, (1872-1945), est un homme politique socialiste, historien de l'art et écrivain belge.
 Frantz Vermeylen, (1857-1922), est un sculpteur, statuaire et graveur-médailleur belge.
 Jacques Vermeylen, (1942-2014), est un prêtre catholique, bibliste et enseignant universitaire. 
 Piet Vermeylen, (1904-1991), est un homme politique belge.
 Sonja Vermeylen (née en 1964), est une coureuse cycliste belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme